Чернея — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Чернея — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Чернея — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Чернея — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Чернея — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Чернея — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Река 
 Чернея — река в Псковской области России, впадает в Себежское озеро.